Екатери́на Семёнова:
 Семёнова, Екатерина Александровна (1821—1906) — русская оперная певица.
 Семёнова, Екатерина Леонидовна (род. 1961) — советская и российская певица.
 Семёнова, Екатерина Петровна (1916—1994) — ректор Ленинградского педиатрического медицинского института.
 Семёнова, Екатерина Семёновна (1786—1849) — русская актриса.
 Семёнова, Екатерина Тенгизовна (род. 1971) — российская актриса.
 Семёнова, Екатерина Юрьевна (род. 1972) — депутат Государственной Думы пятого и шестого созывов.